Quilly (Ardenas)
 Quilly (Loire-Atlantique)